Ялга

 Ялга — поселок городского типа в Мордовии.
 Ялга — деревня в Иркутской области.
 Ялга — железнодорожная станция в Мордовии.